Saab Sonett – nazwa handlowa małych samochodów sportowych produkowanych przez szwedzkie przedsiębiorstwo Saab.

 Saab 94 (Sonett I) – prototyp samochodu sportowego z 1956 roku.
 Saab 97 (Sonett II i III) – samochód sportowy produkowany w latach 1966-1974

Samochody sportowe